Ли́за Линн () — кельтская , композитор в стиле нью-эйдж, проживающая в Лос-Анджелесе.

Биография 
Лиза Линн называет себя музыкантом мультиинструменталистом, который «последние 18 лет испытывает страсть к арфе.»

Она выпускала свои первые сольные альбомы под именем Lisa Franco на немецком лейбле Innovative Communication. Также она была участником группы Celestial Winds, которая выпустила несколько альбомов в начале 1990-х. Её альбом 2003 года, Hopes & Dreames (New Earth Records), занял 6-ю строчку в Billboard журнале Top New Age Albums chart. На сегодняшний день Линн выпустила 16 альбомов кельтской арфовой музыки на New Earth Records, Windham Hill и на её собственном лейбле, Lavender Sky Music. Музыка с альбома Love & Peace была использована в Alone in the Wilderness (Один в дикой природе), документальном фильме,снятом режиссёром  Bob Swerer, показанном на  PBS. Фильм представляет собой хронику жизни   Ричарда Проеннека в дикой природе Аляски.

В 2002 Линн стала первым приглашенным музыкантом-резидентом в национальном противораковом центре "Город Надежд", расположенном  в Лос-Анджелесе. Её программа «Hands on Harps»( "С ладонями на арфе") интегрирована в программу лечения этого центра.

2009 
Линн работает над новым альбомом совместно с  Molly Pasutti-Dunlap и Aryeh Frankfurter ( выпущен в начале 2010).

Дискография 
Как Лиза Франко (Lisa Franco):
 Bigger Than Blue (Innovative Communication) (1992)
 Romantic Dreams (Innovative Communication) (1993)
 My Way (Innovative Communication) (1993)
 Silken Wings (Innovative Communication) (1994)
 Lisa Franco (Innovative Communication) (1995)
 Best Of (Innovative Communication) (1997)
 Celtic Zen (Yin Yang Records) (1997) (with Levi Chen)
 Peaceful (PSM/Triple Musik) (2002) (with Peter Seiler)

Как Лиза Линн Франко (Lisa Lynne Franco):
 Moonsongs (Lavender Sky Music) (1996)
 Quiet Heart (Lavender Sky Music) (1997)

Как Лиза Линн (Lisa Lynne):
 Daughters Of The Celtic Moon, produced by David Arkenstone (Windham Hill Records) (1998)
 Seasons Of The Soul (Windham Hill Records) (1999) (Reissued by Valley Entertainment in 2010)
 New Morning (Lavender Sky Music) (2001)
 Enchanted Garden (Excelsior Music) (2001)
 Maiden’s Prayer (New Earth Records) (2001)
 Hopes & Dreams (New Earth Records) (2003)
 Secret Songs (Lavender Sky Music) (2007)
 Life is But a Dream (Lavender Sky Music) (2007)
 Two Worlds One (Lavender Sky Music) (2008) (with Aryeh Frankfurter)

Совместно с George Tortorelli:
 Love & Peace (Lavender Sky Music) (1997)
 Fairie Tales (Lavender Sky Music) (1997)
 Silent Night (Lavender Sky Music) (2004)

Совместно с Celestial Winds:
 Harp & Recorder (1991)
 Sweet Dreams (1993)
 Celestial Winds III (1993)
 The Trio (1993)
 Celestial Winds I (1994)
 Christmas Morning (1994)
 Oceans Of Love (1995)
 Moonsongs (1996)

Примечания

Ссылки 
 Google Music
 Биография на Yahoo
 Биография на Artistdirect 

Женщины-композиторы
Фолк-музыканты